Nicklas Bendtner, danski nogometaš, * 16. januar 1988, København, Danska.

Nicklas Bendtner je nekdanji napadalec in član danske reprezentance. Najraje je igral kot centralni napadalec.

Klubska statistika 
(dopolnjeno do 24. aprila 2010)

Zadetki za dansko nogometno reprezentanco 
Prva številka pri rezultatih predstavlja izkupiček Danske.''

Dosežki

Individualno 
 Danski nogometaš leta do 17 let: 2004
 Danski talent leta: 2007
 Danski nogometaš leta: 2009
 Danski gol leta: 2009
 Arsenalov igralec meseca: Marec 2010
 Igralec tekme: Bayern M - Wolfsburg

Sklici

Zunanje povezave 

 

Danski nogometaši
Danski nogometni reprezentanti
Udeleženci Svetovnega prvenstva v nogometu 2010
Udeleženci Evropskega prvenstva v nogometu 2012
Nogometaši Arsenala F.C.
Nogometaši Birmingham Cityja
Nogometaši Sunderlanda
Nogometaši Juventusa
Nogometaši VfL Wolfsburga
Nogometaši Nottingham Foresta
Nogometaši Rosenborga
Nogometaši Københavna